Trapani kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Trapani (provins), Sicilien, 
 Trapani (provinshuvudstad), Sicilien, 
 Trapani (kommun), Sicilien, 

Robotskapade Italienförgreningar